Bethanie steht für:

 Bethanie (Namibia)
 Bethanie (North West), in Südafrika
 Bethanie (Guben), abgegangenes Vorwerk bei Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Siehe auch:
 Bethanien
 Bethany